Маргарита Иосифовна Астафьева-Длугач (1937 — 1998) — советский и российский историк архитектуры. Доктор архитектуры, специалист по русской архитектуре 1930-х годов.

Биография 
В 1937 году родилась в Москве в семье архитектора И. Л. Длугача (1902 — 1941). 

Получила образование в Московском архитектурном институте (МАРХИ).

С 1967 года работала научным сотрудником НИИ теории, истории и перспективных проблем советской архитектуры (с 1971 года – ЦНИИ теории и истории архитектуры). Изучала советскую архитектуру и творческое наследие русских архитекторов.

Подготовила монографические исследования о С. Б. Сперанском (Л., 1989; совм. с В. С. Сперанской), К. А. Акопяне (М., 1991; совм. с О. Х. Халпахчьян), И. И. Ловейко (М., 1991; совм. с Е. Н. Левинской). Автор многочисленных работ об архитектуре и градостроителях Москвы.

В 1990 году получила степень доктора наук по архитектуре.

Жила на ул. Горького (Тверской), 12. Умерла в Москве в 1998 году. Похоронена на Миусском кладбище.

Основные научные публикации

Примечания 

Архитектура
Историки архитектуры России
Выпускники МАРХИ
Авторы книг по архитектуре из России
Историки архитектуры
Похороненные на Миусском кладбище